Łyna bezeichnet

 den Fluss Alle in Polen, siehe Łyna (Fluss)
 ein Dorf in Polen, siehe Łyna (Ort)